Mea culpa kan syfta på:

 Mea culpa – en latinsk fras, se Confiteor
 Mea culpa (roman) – en roman av Anne Holt
 Mea culpa (låt av Brian Eno och David Byrne) – en låt av Brian Eno och David Byrne från skivan My Life in the Bush of Ghosts
 Mea culpa (låt av Enigma) – en låt av Enigma på gruppens debutalbum MCMXC a.D.
 Mea culpa (television) –  Chilenska mysterium, drama och thriller-serier.